Schloss Stedtfeld steht für:

 Oberes Schloss (Stedtfeld) 
 Neues Schloss (Stedtfeld) 
 Unteres Schloss (Stedtfeld)